Luisa de los Países Bajos (nacida Vilhelmina Frederika Anna Louise; La Haya, 5 de agosto de 1828 - Estocolmo, 30 de marzo de 1871) fue una princesa neerlandesa, reina de Suecia y Noruega a partir de 1859 y esposa de Carlos XV desde 1850. Fue hija del príncipe Federico de los Países Bajos y de la princesa Luisa de Prusia. Por vía paterna era nieta del rey Guillermo I de los Países Bajos y de la princesa Guillermina de Prusia. Por vía materna era nieta del rey Federico Guillermo III de Prusia y la duquesa Luisa de Mecklemburgo-Strelitz. Descendientes de Luisa de los Países bajos son la reina Margarita II de Dinamarca, el rey Haroldo V de Noruega, el rey Alberto II de Bélgica, el Gran Duque Enrique de Luxemburgo y el príncipe heredero Pablo de Grecia.

Matrimonio y descendencia

Compromiso 
El príncipe heredero Carlos viajó a los Países Bajos en agosto de 1849 y en la corte de esa nación conoció a la princesa. El compromiso oficial se llevó a cabo en febrero de 1850.

Boda 
La boda se llevó a cabo en la Catedral de Estocolmo el 19 de junio de 1850. El príncipe Carlos era hijo del rey Óscar I de Suecia y la duquesa Josefina de Leuchtenberg.

Hijos  
El matrimonio tuvo dos hijos:

 El 31 de octubre de 1851, la pareja le dio la bienvenida a Su Alteza Real la princesa Luisa Josefina Eugenia Bernadotte, fallecida en el Palacio de Amalienborg en 1926. Se casó con el rey Federico VIII de Dinamarca.

 El 14 de diciembre de 1852, la pareja le dio la bienvenida a Su Alteza Real el príncipe Carlos Óscar Guillermo Federico, Duque de Södermanland nacido en Estocolmo, Suecia, fallecido en la misma ciudad en 1854. 

Después de tener a sus dos hijos, la reina no pudo volver a quedarse embarazada por motivos de salud. En 1854 murió el príncipe Carlos Óscar de neumonía y de ese modo el rey perdió a su único heredero.

Reina de Suecia y Noruega 
El día 8 de julio de 1859 se convirtió en reina consorte de Suecia y Noruega, al tiempo que su esposo se convirtió en rey Carlos XV de Suecia a la muerte de su padre, el rey Óscar I.

Muerte 
Luisa de los Países Bajos moría en Estocolmo el día 30 de marzo de 1871 sin haber podido dar un descendiente varón a su esposo, con lo cual, debido a la ley de sucesión, la corona pasaría a su muerte al hermano de Carlos XV, que reinaría como Óscar II.

Ancestros

Sucesión

Referencias 

Casa de Orange-Nassau
Reinas consortes de Suecia con los Bernadotte
Nobles de los Países Bajos del siglo XIX
Reinas consortes de Suecia del siglo XIX
Reinas consortes de Noruega con los Bernadotte
Damas de la Orden de Luisa
Damas grandes cruces de la Orden imperial de San Carlos
Nacidos en La Haya